Чемпионат Испании по футболу 1997/1998 — 67-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 15-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1009 голов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
2 «Мальорка» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Барселона» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица 

</center>

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Саламанка» — «Атлетико» — 5:4 (30-й тур, 21 марта 1998 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Овьедо» — «Реал Сосьедад» — 0:5 (7-й тур, 19 октября 1997 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Саламанка» — «Валенсия» — 6:0 (33-й тур, 12 апреля 1998 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1998
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1997 году
Спорт в Испании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998